

Astronomia 
 Active galactic nucleus – nucleo galattico attivo

Geologia 
 AGN – Formazione di Agnone – in provincia di Isernia – sintema stratigrafico del Molise